Il singolare  del Banja Luka Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marsel İlhan era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare. In finale il tennista Blaž Kavčič ha battuto lo spagnolo Pere Riba in due set per 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Pere Riba (finale)
 Blaž Kavčič (campione)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Flavio Cipolla (secondo turno)

  Grega Žemlja (primo turno)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Pablo Carreño-Busta (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Banja Luka Challenger 2011